Марне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Марне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Марне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна